Gramley ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Gramley (* 1970), US-amerikanischer Perkussionist und Komponist
 Lyle Gramley (1927–2015), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Politikberater